Le terme ligne 78 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 ligne 78 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Ligne 78 des chemins de fer belge.

Voir aussi 
  

78